

Editoria 
 Il Tempo – quotidiano fondato a Napoli da Carlo Troja, pubblicato dal 21 febbraio 1848 al 1850
 Il Tempo – quotidiano fondato nel 1866 a Trieste dai fratelli Antonio e Giovanni Antonaz, dal 1869 pubblicato a Venezia
 Il Tempo – quotidiano fondato a Milano, pubblicato dal 1899 al 1912 (fu diretto da Claudio Treves)
 Il Tempo – quotidiano fondato a Roma, pubblicato dal 1917 al 1922
 Il Tempo – quotidiano fondato a Roma da Renato Angiolillo nel maggio 1944
 Il Tempo di Milano – edizione lombarda del «Tempo» di Roma, fu pubblicato dal 1946 al 1954

Altro 
 Il tempo – film del 1995 diretto da Souleymane Cissé
 Il tempo – singolo del 2018 di Gilda Giuliani

Pagine correlate 
 Tempo (disambigua)

Altri progetti